Halász Rezső (Rudolf) (1919–1992) fotós
Halász (Schiliga) Rudolf szövegíró (1907–1981)

Jegyzetek